Mandić je lahko:

Priimek  
Opomba: pri nekaterih slovenskih nosilcih priimka se včasih uporablja se tudi poslovenjena oblika (Mandič)
Ante Mandić (1881–1959), hrvaški pravnik in politik
Dominik Mandić (1889–1973), hrvaški frančiškan, zgodovinar in izseljenski delavec
Dušan Mandić (*1954), slovenski slikar/likovni umetnik (član skupine Irwin)
Edvard Mandić, arhitekt
 Frane Mandić (1850–1924), hrvaški zdravnik in narodni delavec
 Gligorije Mandić (1912–1994), črnogorski general
 Igor Mandić (1939–2022), hrvaški esejist, literarni in glasbeni kritik, publicist
Ines Mandić Mulec (*1960), slovenska mikrobiologinja, univ. prof.
Janko Mandić, slovenski filmski igralec 
 Josip Mandić (1883–1959), hrvaško-češki skladatelj
 Leopold Bogdan Mandić (1886–1942), hrvaški kapucin in svetnik
 Lucija Mandić, slovenska literarna zgodovinarka in teoretičarka
 Marko Mandić (*1974), slovenski gledališki in filmski igralec
 Matko Mandić (1849–1915), hrvaški politik in publicist
Mihovil Mandić (1871–1948), hrvaški zgodovinar in arheolog
Miroslav Mandić (*1955), bosansko-slovenski filmski scenarist in režiser (prof. AGRFT)
Nikola Mandić (1869–1945) predsednik vlade NDH
Oleg Mandić (1906–1979), hrvaški pravni zgodovinar, sociolog in politik
Oleg Mandič ml. (*1933), hrvaški pravnik in publicist, zadnji zapornik v Auschwitzu
Oliver Mandić (*1953), srbski novovalovski pevec in skladatelj popularne glasbe
Pero Mandić (*1938), bosanski slikar-naivec
Srna Mandić (*1953), slovenska sociologinja, strok. za stanovanjsko problematiko
Stanko Mandić (1915–1987), srbski arhitekt in profesor
Svetislav Mandić (1921–2003), srbski pesnik, konservator in slikar-kopist fresk
Štefan Mandić (1813–1880), slovenski telovadni učitelj in sabljač
Zdravko Mandić (1935–2012), bosansko-srbsko-vojvodinski slikar

Naselje 

 Mandić Selo, Občina Vojnić, Hrvaška
 Mandići, Občina Danilovgrad, Črna gora